Llengua isoko
 Isoko, membre dels isokos, grup ètnic que viuen a la regió d'Isoko, a l'estat del Delta, al sud de Nigèria que parlen la llengua isoko
 Regió d'Isoko, territori a l'estat del Delta, Nigèria